Csehország
 Vestec, település a Náchodi járásban
 Vestec, település a Nymburki járásban
 Vestec, település a Nyugat-prágai járásban
 Nový Vestec, település a Kelet-prágai járásban
 Starý Vestec, település a Nymburki járásban
 Vestec, Běstvina településrésze a Chrudimi járásban
 Vestec, Chocerady településrésze a Benešovi járásban
 Vestec, Chrudim településrésze a Chrudimi járásban
 Vestec, Hřiměždice településrésze a Příbrami járásban
 Vestec, Mezno településrésze a Benešovi járásban
 Vestec, Zaloňov településrésze a Náchodi járásban
 Vestec, Zbizuby településrésze a Kutná Hora-i járásban
 Vestec, Zvěstov településrésze a Benešovi járásban